

Sigle 
Body Weight – peso corporeo
Bandwidth – ampiezza di banda
 Baroque Works – organizzazione criminale del manga One Piece
 BioWare – casa di sviluppo di videogiochi
BusinessWeek – settimanale di economia in lingua inglese

Codici 
 BW – codice vettore IATA di BWIA West Indies Airways
 BW – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Botswana
 BW – codice ISO 3166-2:DE del Baden-Württemberg (Germania)
 BW – codice ISO 3166-2:LY di Banī Walīd (Libia)

Informatica 
 .bw – dominio di primo livello del Botswana

Altro 
 B&W – Black and White, bianco e nero